Monferrato – regione storica del Piemonte
 Marchesato del Monferrato – antico stato italiano

Vini 

 Monferrato – vino
 Monferrato bianco – vino
 Monferrato Casalese Cortese – vino
 Monferrato Chiaretto (o Ciaret) – vino
 Monferrato Chiaretto novello (o Ciaret novello) – vino
 Monferrato Dolcetto – vino
 Monferrato Dolcetto novello – vino
 Monferrato Freisa – vino
 Monferrato Freisa novello – vino
 Monferrato rosso novello – vino